Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу среди женщин 1995 года прошёл с 15 августа 1993 года по 30 октября 1994 года. За выход в финальную часть боролись 30 сборных. Победители групп вышли в четвертьфинальную стадию турнира. Со следующего отборочного цикла произошло преобразование формата турнира и сборные были разделены на два дивизиона.

Групповой этап

Группа 1

Группа 2

Группа 3 

 Югославия не допущена к турниру.

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Четвертьфиналы

Первые матчи

Ответные матчи 

Германия победила по сумме двух матчей со счётом 5:0

Норвегия победила по сумме двух матчей со счётом 7:3

Швеция победила по сумме двух матчей со счётом 3:2

Англия победила по сумме двух матчей со счётом 4:2

 В финальную стадию Евро-95 вышли: Германия, Норвегия, Швеция, Англия.
 На чемпионат мира вышли: Германия, Норвегия, Швеция, Англия, Дания.

Примечания

Ссылки 
 Сайт УЕФА
 RSSSF

Чемпионаты Европы по футболу среди женщин
1993 год в женском футболе
1994 год в женском футболе